Pequeño puede referirse a:la de tomy ayala

 Pequeño, álbum de Enrique Bunbury.
 Pequeño, álbum de Dani Martín